Фаунтин има више значења:
 Округ Фаунтин (Индијана)
 Фаунтин (Колорадо)
 Фаунтин (Минесота)
 Фаунтин (Мичиген)
 Фаунтин (Северна Каролина)